Příjmení Lukáš nosí více významných osobností:

 Antonín Lukáš (1933-2017) – historik, spisovatel
 Antonín Lukáš (* 1950) – český fotbalista
 Elisabeth Lukas (* 1942) – rakouská psychoterapeutka
 Jan Lukas (1915-2006) – český fotograf
 Jan Lukáš (* 1993) – český fotbalista
 Julius Lukas (1875-1959) – rakouský sociálně demokratický politik
 Karel Lukas (1897-1949) – legionář a odbojář, umučený StB
 Libor Lukáš (* 1961) – český politik za ODS
 Miloš Lukáš (1897–1976) – český klasický filolog, polyglot, uznávaný esperantista
 Paul Lukas (Pál Lukács, 1891-1971) – hollywoodský herec maďarského původu
 Petr Lukáš (* 1978) – český fotbalista
 Václav Lukáš (1912-2009) – český archivář
 Věnceslav Lukáš (1943–2015) – český politik KDS a KDU-ČSL, poslanec ČNR a PSP
 Zdeněk Lukáš (1928-2007) – český hudební skladatel

Externí odkazy